Der Hund von Baskerville – film del 1914 diretto da Rudolf Meinert
 Il cane di Baskerville (Der Hund von Baskerville) – film del 1929 diretto da Richard Oswald
 Der Hund von Baskerville – film del 1937 diretto da Carl Lamac
 Der Hund von Baskerville – film per la televisione del 1955 diretto da Fritz Umgelter